Balekok (Les Compères), 1983-as francia film Francis Veber rendezésében
 Balekok (Suckers), 2009-es spanyol animációs televíziós sorozat